Le Prince Éric peut désigner :
 Le Prince Éric, héros et série de romans de Serge Dalens ;
 Le Prince Éric en bande dessinée, adaptation des romans de Dalens par Alain d'Orange ;
 Le prince Éric, personnage dans La Petite Sirène et La Petite Sirène 2, films des studios Disney.

Voir aussi